Die German Tennis Championships 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. Juli 2018 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Atlanta die BB&T Atlanta Open sowie in Gstaad die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad gespielt. Diese zählen jedoch im Gegensatz zu den German Open German Tennis Championships, welche zur Kategorie ATP World Tour 500 gehören, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Die Titelverteidiger waren Leonardo Mayer im Einzel sowie Ivan Dodig und Mate Pavić im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.619.935 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.753.255 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 21. und 22. Juli 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler und Paare hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 166 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 149 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 91,7 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 79,8 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Hamburg